McClary est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Andrew McClary (1730-1775), militaire américain de l'Armée continentale
Charles McClary (1833-1904), homme politique canadien au Québec
Susan McClary (née en 1946), musicologue et essayiste américaine

 (né en 1978), acteur américain

Voir aussi

Homonymie de patronyme